Bogangin kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bogangin, Banyumas, by, 
 Bogangin, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar